Az 1917-es Orosz Köztársaság () egy rövid életű államalakulat volt, ami de jure az Orosz Birodalom megszállás alá nem került területein létezett. II. Miklós orosz cár lemondása (1917. március 15.) után az ideiglenes kormány vette át a hatalom gyakorlását. Az ideiglenes kormány az orosz monarchia megszűnése (1917. szeptember 14.) után kikiáltotta a köztársaságot, automatikusan annak a törvényes kormánya lett.

Alig hat hónappal később, 1917. november 9-én, az októberi forradalom alatt létrejött Orosz SZSZSZK nem hivatalosan megszüntette az államot. A köztársaság seregei azonban nem oszlottak fel, 1917. november 25-ére választásokat írtak ki, amit a legtöbb helyen sikeresen megnyertek, majd 1918. január 19-én kikiáltották az Orosz Demokratikus Szövetségi Köztársaságot. Ugyanaznap a Vörös Hadsereg csapatai erőszakkal feloszlatták az alkotmányozó nemzetgyűlést és megkezdődött a polgárháború.

Hivatalosan a köztársaság kormánya az ideiglenes kormány volt. Miniszterelnöke először Lvov herceg, majd Alekszandr Kerenszkij volt. Problémát okozott az ország fegyveres erőinek tényleges ellenőrzése, amely az ideiglenes kormány és a Petrográdi Szovjet között oszlott meg.

Az orosz köztársaságot gyakran tévesen használják a II. Miklós cár 1917. március 2-án bejelentett lemondása és a köztársasági alkotmány szeptemberi elfogadása közötti időszakra. Valójában ebben az időszakban a monarchia jövőbeni helyzetét továbbra is megoldottan kezelték.

Állami intézmények 
Az Állami Duma, csakúgy, mint 1905 óta az Orosz Birodalom parlamentjének az alsóháza volt. A felsőház, a nevét kivéve, is teljesen megegyezett a cári rendszer-féle elődjével. Ugyanekkor szovjetek is működtek az országban, lassan átvéve a helyi végrehajtó hatalmat. A többi állami intézmény névváltozással ugyan, de zavartalanul folytatták munkájukat egészen a 20-as évekig.

Kapcsolódó szócikkek 
 Oroszországi polgárháború
 Szovjetunió
 Első világháború

Jegyzetek

További információk 
 The Russian Republic proclaimed. Presidential Library
 Browder, R. P., Kerensky, A. F. The Russian Provisional Government, 1917: Documents. "Stanford University Press". Stanford, 1961.

Fordítás 

Ázsia történelmi államai
Európa történelmi államai
Oroszország történelme